

Patronyme 

 Edward Harbottle Grimston (1812-1881), joueur de cricket amateur et homme politique ;
 Francis Grimston (1822-1865), joueur de cricket amateur anglais ;
 Harbottle Grimston (1603-1685), homme politique et juge anglais ;
 James Grimston (2e vicomte Grimston) (1711-1773), pair britannique et membre du Parlement ;
 James Grimston (3e vicomte Grimston) (1747-1808), pair britannique ;
 James Grimston (1er comte de Verulam) (1775-1845), pair britannique et membre du Parlement ;
 James Grimston (2e comte de Verulam) (1809-1895), pair britannique et un politicien conservateur ;
 Samuel Grimston (3e baronnet) (1643-1700), homme politique anglais ;
 William Grimston (1er vicomte Grimston) (1684-1756), propriétaire britannique et homme politique

Autres 
 Portrait d'Edward Grimston,  tableau du peintre primitif flamand Petrus Christus réalisé en 1446.